A 2016. évi nyári olimpiai játékokon a kajak-kenu férfi kajak egyes 1000 méteres versenyszámát a Lagoa Stadiumban rendezték. A címvédő a norvég Eirik Veraas Larsen. Az olimpiai bajnok a spanyol Marcus Walz lett. A magyar versenyző Kopasz Bálint volt, aki a 10. helyen végzett, azaz második lett a B-döntőben.

Versenynaptár 

Az időpontok helyi idő szerint, zárójelben magyar idő szerint olvashatóak.

Eredmények

Előfutamok 
Az 1-5. helyezettek és a legjobb hatodik jut az elődöntőbe.

Középfutamok

Döntők

B-döntő

A-döntő

Források 

Kajak-kenu a 2016. évi nyári olimpiai játékokon